Teteoinnan (conosciuta anche come Tozi e Toci), secondo la mitologia azteca, era la madre degli dei, la personificazione del potere della natura, dea della guarigione, e dei bagni di vapore.

Teteoinnan è la divinità opposta a Coatlicue. Mentre Coatlicue era la forza distruttrice femminile, Teteoinnan era la forza creatrice femminile.

Altri progetti 

Divinità azteche